Cibiuk kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cibiuk, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Cibiuk, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar